Die Liste der Regierungspräsidenten des Kantons Luzern enthält alle Regierungspräsidenten des Kantons Luzern seit 1798.

Namen 
Bis 1798 und von 1803 bis 2007 wurde dieses Amt als Schultheiss bezeichnet. Mit der neuen Luzerner Kantonsverfassung von 2007, die 2008 in Kraft trat, wurde der Begriff Schultheiss durch die in der Mehrheit der deutschschweizerischen Kantone üblichen Bezeichnung Regierungspräsident ersetzt. In der Zeit der zentralistischen Helvetischen Republik (1798 bis 1803) war der Titel für dieses Amt Regierungsstatthalter.

Parteiabkürzungen 
Da die FDP und die CVP zu verschiedenen Zeiten unter verschiedenen Namen antraten, werden aus Gründen der Verständlichkeit die heutigen Parteinamen benutzt.
 CSP: Christlich-soziale Partei (Schweiz)
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei (seit 1971), vorher verschiedene Namen
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei; bis 2007 meist LPL: Liberale Partei des Kantons Luzern; aber auch andere Bezeichnungen waren geläufig
 SP: Sozialdemokratische Partei

Regierungspräsidenten

Quellen 
 Schultheissen/Regierungspräsidenten des Standes Luzern, Liste auf der Website des Kantons Luzern
 Staatsarchiv Luzern diverse Ausgaben des Staatskalenders des Kantons Luzern 
 Theodor von Liebenau: Die Schultheissen von Luzern. In: Der Geschichtsfreund, 35. Jahrgang, 1880
 Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, Band 4, Neuenburg 1927 Luzern, S. 767 und 768 (PDF; 27 MB)
 Übersicht zu Geburts- und Sterbedaten.
 Details zu: Politische Richtung, Geburts- und Sterbedaten zu Regierungsratsmitgliedern im Historischen Lexikon der Schweiz
 Fritz Blaser: Die Gemeinden des Kantons Luzern, S. 218 und 219

!
Liste, Luzern Regierungsprasident
Luzern